Příjmení Teixeira nosí více významných osobností:

 Alex Teixeira (* 1990) – brazilský fotbalový záložník a bývalý mládežnický reprezentant
 Dionatan Teixeira (1992–2017) – slovenský fotbalový obránce brazilského původu
 Pedro Teixeira (1585–1641) – portugalský cestovatel
 Tristão Vaz Teixeira (1395–1480) – portugalský mořeplavec a objevitel